Vålen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Vålen, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (5,79 ha)
Mellan Vålen, sjö i Köpings kommun och Skinnskattebergs kommun,  (14,7 ha)
Stora Vålen, sjö i Köpings kommun,  (87 ha)
Västra Vålen, sjö i Surahammars kommun,  (19,1 ha)
Östra Vålen (Ramnäs socken, Västmanland, 662548-151625), sjö i Surahammars kommun,  (6,66 ha)
Östra Vålen (Ramnäs socken, Västmanland, 662566-151597), sjö i Surahammars kommun,  (7,73 ha)

Se även
Våle (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn